Самоцветы может означать:

 Самоцветы — прозрачные бесцветные и цветные драгоценные, полудрагоценные и поделочные минералы и породы, обладающие специфическими ценными свойствами.
 ВИА «Самоцветы» — советский и российский вокально-инструментальный ансамбль
 «Новые Самоцветы» — российская группа, созданная как кавер-исполнитель ВИА «Самоцветы»

См. также